En Pologne, Króle peut désigner :

 Króle, un village dans la Voïvodie de Mazovie,
 Króle, un village dans la Voïvodie de Varmie-Mazurie,
 Króle, un village dans la Voïvodie de Poméranie-Occidentale.